Aaron Ward, kanadski hokejist, * 17. januar 1973, Windsor, Ontario, Kanada.

Ward je bil leta 1991 kot peti izbran na NHL naboru s strani kluba Winnipeg Jets. V ligi NHL, kjer je sedem sezon igral za klub Detroit Red Wings, pet sezon za Carolina Hurricanes, tri sezone za Boston Bruins ter po eno sezono za New York Rangers in Anaheim Ducks, je skupno odigral 839 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 44 golov in 107 podaj, ter 95 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in šest podaj. Trikrat je osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1996/97 in 1997/98 z Detroit Red Wingsi ter v sezoni 2005/06 s Carolina Hurricanesi. V sezoni 2004/05, ob lock-outu v NHL, je igral za ERC Ingolstadt v nemški ligi.

Pregled kariere

|-
| University of Michigan
| NCAA
| 90/91
|
| 46
| 8
| 11
| 19
|
| 126
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Michigan
| NCAA
| 91/92
|
| 47
| 7
| 12
| 19
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Michigan
| NCAA
| 92/93
|
| 30
| 5
| 8
| 13
|
| 73
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 93/94
|
| 58
| 4
| 12
| 16
| +31
| 87
|
| 9
| 2
| 6
| 8
| -5
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 93/94
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 94/95
|
| 76
| 11
| 24
| 35
| +2
| 87
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 94/95
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 95/96
|
| 74
| 5
| 10
| 15
| 0
| 133
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 96/97
|
| 49
| 2
| 5
| 7
| -9
| 52
|
| 19
| 0
| 0
| 0
| +1
| 17
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 97/98
|
| 52
| 5
| 5
| 10
| -1
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 98/99
|
| 60
| 3
| 8
| 11
| -5
| 52
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +2
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 99/00
|
| 36
| 1
| 3
| 4
| -4
| 24
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 00/01
|
| 73
| 4
| 5
| 9
| -4
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 01/02
|
| 79
| 3
| 11
| 14
| 0
| 74
|
| 23
| 1
| 1
| 2
| 0
| 22
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 02/03
|
| 77
| 3
| 6
| 9
| -23
| 90
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 03/04
|
| 49
| 3
| 5
| 8
| +1
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Ingolstadt
| Nemška liga
| 04/05
|
| 8
| 0
| 3
| 3
| -5
| 16
|
| 11
| 1
| 1
| 2
| +2
| 16
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 05/06
|
| 71
| 6
| 19
| 25
| +2
| 62
|
| 25
| 2
| 3
| 5
| 0
| 18
|-
| New York Rangers
| NHL
| 06/07
|
| 60
| 3
| 10
| 13
| -3
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 06/07
|
| 20
| 1
| 2
| 3
| -8
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 07/08
|
| 65
| 5
| 8
| 13
| +9
| 54
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -2
| 6
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 08/09
|
| 65
| 3
| 7
| 10
|
| 44
|
| 11
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 09/10
|
| 60
| 1
| 10
| 11
|
| 54
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 09/10
|
| 17
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1178
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" | 187
| bgcolor="#7FFF00" | 271
| bgcolor="#7FFF00" | -14
| bgcolor="#7FFF00" | 1322
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 122
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 101
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti ERC Ingolstadt
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Anaheim Ducks
Zmagovalci Stanleyjevega pokala